Kataxu est un groupe de national socialist black metal symphonique polonais, originaire de Varsovie, en Mazovie. Les membres du groupe jouent aussi dans un autre groupe de NSBM symphonique : Sunwheel. Kataxu est répertorié parmi d'autres groupes par l'Anti-Defamation League comme  et est affilié au suprémacisme blanc. Les thèmes des chansons sont le paganisme, les ténèbres et l'espace. Leur style est souvent décrit comme étant du

Biographie 
Kataxu est formé en 1994 par Melfas et Piaty. Le groupe est l'un des premiers groupes de black metal qui utilisent des claviers sur une plus grande échelle. La démo  sortie en 1995, combine du black metal progressif avec des influences de synthé à la Jean-Michel Jarre  pour un effet bizarre et sombre. Ce fut précisément un split avec Thunderbolt,  publié en 1997, qui marqua la première sortie officielle pour Kataxu, fer de lance de la faction néo-nazi dédiée au black métal symphonique qui voit chez Emperor le principal groupe de référence. L'adhésion idéologique au suprémacisme blanc est clairement marquée dans le livret de l'album  : 

Le premier album,  (2000) sorti sur le label Resistance Records, est déjà le présage de ce mariage particulier de sonorités épiques et d'orchestrations qui trouveront une plus grande utilisation dans l'album suivant  (sorti en 2005 par Supernal Music). L'album  sur laquelle le son est moins sombre et plus épique que la démo  dure environ 30 minutes est à mi-chemin entre métal et sonorités ambient. En 2005, le groupe sort leur album le plus connu, . Sur cet album, les trois claviéristes se concentrent davantage sur l'aspect métal et une approche stylistique inspiré de l'album  d'Emperor. Au détriment d'un graphisme et d'un lyrisme plutôt éloigné de tout excès, et bien qu'il soit difficile de retracer une claire orientation de pensée avec des morceaux comme  ou , qui sont clairement éloignés du canon NSBM, il s'agit bien du même groupe qui marque son adhésion idéologique au néo-nazisme en écrivant clairement  dans le livret de l'album  : 

Des affirmations qui trouveront écho dans le support du Pagan Front (association de groupes de black metal et de metal païen ouvertement néo-nazis), au travers de splits avec des groupes particulièrement actifs dans l'underground militant (les déjà cités Thunderbolt, mais aussi Ohtar, Gontyna Kry et Saltus, avec qui le groupe partage un travail sous le titre de , avec sur la pochette une célèbre image de propagande nazie). Piaty de son vrai nom Piotr Piatek est le leader et l'homme à tout faire du groupe. Il est aussi membre des groupes Gontyna Kry, Relikt et Sunwheel et ex-membre des groupes Darkstorm, Swastyka et Cedamus.

Accueil 
Le groupe montre déjà sur  un  Lars Christiansen a écrit à partir de la page Metalcrypt.com, que  était en dépit de la popularité plus élevée de Hunger of Elements son album préféré, mais ne le recommanderait pas aux puristes du black metal en raison de l'utilisation intensive des éléments symphoniques.

L'album  est considéré comme un classique, en particulier l'écriture et l'arrangement considérés comme louables. Malgré un son agressif le clavier est un élément important qui fusionne avec des arrangements orchestraux d'après la chronique de sputnikmusic.com. Un autre critique écrit que  se définit principalement par des  et donne 8.5 points sur 10 sur le site Metalstorm.

Le groupe étant clairement affilié au national socialist black metal (NSBM) est boycotté de certains labels et magazines spécialisés dans la musique metal.

Membres

Membres actuels 
 Piotr  Piatek - voix, guitare, basse, clavier
 Melfas - clavier

Anciens membres 
 Maro - batterie
 Marcin  Trzeszczkowski - guitare (session)
 Kamil Schabowicz - guitare basse (session)
 Jacek Melnicki - clavier (session)
 Piotr  Kozieradzki - batterie (session)

Discographie

Albums studio

Démos

Splits

Bibliographie 
 As Wolves Among Sheep, la saga funeste du NSBM, Camion noir, 2014.

Notes et références

Liens externes 
  Kataxu sur Metal Archives
  Kataxu sur Discogs
 Kataxu sur Spirit of Metal

Groupe polonais de black metal
Groupe polonais de metal symphonique
Groupe musical formé en 1994
Groupe musical des années 1990
Groupe musical des années 2000
Groupe polonais de national socialist black metal